18th Street Gang – banda di strada attiva a Los Angeles
 18th Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 18th Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Lexington Avenue